Monika Hojnisz-Staręga (ur. 1991) – polska biathlonistka
 Patrycja Hojnisz (ur. 1987) – polska biathlonistka